Elena Guerra ist der Name folgender Personen:

 Elena Guerra (1835–1914), italienische Ordensschwester, siehe Helena Guerra
* Elena Guerra (Leichtathletin) (* 1976), uruguayische Leichtathletin
 Elena Guerra (Tennisspielerin) (* 1966), spanische Tennisspielerin